Il doppio del Bank Austria Tennis Trophy 1988 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Mel Purcell e Tim Wilkison erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Alex Antonitsch e Balázs Taróczy hanno battuto in finale 4–6, 6–3, 7–6 Kevin Curren e Tomáš Šmíd.

Teste di serie
 Kevin Curren /  Tomáš Šmíd (finale)
 Joakim Nyström /  Claudio Panatta (primo turno)
 Sergio Casal /  Javier Sánchez (primo turno)
 Nicklas Kroon /  Peter Lundgren (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bank Austria Tennis Trophy 1988